Nita kan syfta på följande:
 Nita (djur), ett släkte spindlar

Geografi

Indonesien 

 Kecamatan Nita, distrikt, Nusa Tenggara Timur, 
 Desa Nita, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar